Laura Rose Lopes (nacida Parker Bowles; Swindon, Wiltshire, 1 de enero de 1978) conocida simplemente y popularmente  como Laura Lopes, es una conservadora de museos de nacionalidad británica. También es la hija menor del primer matrimonio de Camila, reina consorte del Reino Unido, y del capitán Andrew Parker Bowles. Tras el segundo matrimonio de su madre, en 2005, con el entonces príncipe de Gales (actual rey Carlos III) se había convertido oficialmente en su padrastro.

Familia, educación y carrera 
Laura Lopes creció en Bolehyde Manor en Allington, y después en Middlewick House en Corsham, ambos en Wiltshire. Ella y su hermano Tom crecieron como católicos.

Lopes fue educada en St Mary's Shaftesbury, un colegio privado en Dorset. En los años 80 ella y su hermano asistieron al Heywood Preparatory School en Corsham. Luego asistió al Oxford Brookes University, donde estudió Historia del Arte y Marketing.

En 2001, Lopes estuvo trabajando tres meses en la Peggy Guggenheim Collection en Venecia. Trabajó para Tatler durante ese mismo año 2001 mientras su hermano Tom tenía una columna de cocina en la misma revistas. Lopes gestionaba The Space Gallery en Belgravia a mediados de los 2000, y en octubre de 2005 fundó la Eleven Gallery en Londres.

Matrimonio y descendencia 
En 2006 se casó con el contable Harry Lopes, nieto de Massey Lopes, un aristócrata y Helen Dawson, como también de Gavin Astor e Irene Haig de la Casa Astor. Harry estudió en Eton College y en la Universidad de Edimburgo, y fue modelo de Calvin Klein. Es heredero de Gnaton Hall, cerca de Plymouth en Devon, y de propiedades en Escocia.

La boda se celebró el 6 de mayo de 2006 en una iglesia en Lacock, Wiltshire. Lopes llevó un vestido de Anna Valentine, la misma que diseño el vestido de boda de su madre en 2005. Entre 400 y 500 invitados asistieron a la boda. La recepción se llevó a cabo en Ray Mill, cerca de la propiedad de su madre.

En julio de 2007, Lopes anunció en News of the World que ella y su marido esperaban su primer hijo en enero de 2008; dio a luz a una niña, Eliza, el 16 de enero de 2008. En julio de 2009, fue anunciado que esperaban gemelos y el 30 de diciembre de 2009 dio a luz a Gus y a Louis. Eliza fue dama de honor en la boda real entre Guillermo de Cambridge y Catherine Middleton el 29 de abril de 2011.

Ancestros

Referencias 

Mujeres
Nacidos en Londres